Mercedes-Benz L1113 (до 1963 года Mercedes-Benz L322) — среднетоннажный грузовой автомобиль компании Mercedes-Benz, выпускаемый с 1959 по 1984 год. Бескапотный грузовик получил индекс Mercedes-Benz LP1113.

История 
Автомобиль Mercedes-Benz L322 впервые был представлен в марте 1959 года. До 1961 года автомобиль оснащался двигателем внутреннего сгорания OM321 мощностью 110 л. с. Позднее автомобиль оснащался двигателем внутреннего сгорания OM322 мощностью 126 л. с. В 1963 году автомобиль был переименован в Mercedes-Benz L1113. С 1966 года автомобиль оснащался двигателем внутреннего сгорания OM352 мощностью 150 л. с.

В 1967 году автомобиль прошёл фейслифтинг. Производство завершилось в 1984 году.

Модификации 

 L 1113: Базовая модель.
 LK 1113: Самосвал.
 LA 1113: Бортовой.
 LAK 1113: Самосвал.
 LAF 1113: Пожарный автомобиль.
 LS 1113: Тягач.
 LAS 1113: Тягач.
 LP 1113.
 LPS 1113: Тягач.

Двигатели

1959—1961

1961—1963

1963—1966

1980—1984

Галерея

Примечания 

L1113